Сезон 2012/2013 стал для ПСЖ 40-м в Чемпионате Франции и 43-м в своей истории. Сезон стал историческим для клуба. Сехон стал отправной точкой для многолетней гегемонии клуба в чемпионате. Команда завоевала первое чемпионство впервые за 19 лет, оторвавшись от второго места на 12 очков.

В кубковых соревнованиях не повезло, что в кубке Франции, что в кубке лиги и Лиге чемпионов, везде пределом был четвертьфинал.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

111.000.000

Зима 

40.000.000

Ушли из клуба

Лето 

2.750.000

Зима 

2.000.000

Общие убытки:151.000.000

Общая прибыль:4.750.000

Разница:146.250.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок лиги

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2012
Пари